Bartless est un épisode de la série télévisée d'animation Les Simpson. Il s'agit du quinzième épisode de la trente-quatrième saison et du  de la série.

Synopsis 
Lorsque la dernière farce de Bart mène au chaos à l'école primaire de Springfield, Marge et Homer rêvent d'un monde dans lequel leur fils exubérant n'a jamais été un Simpson

Réception 
Lors de sa première diffusion, l'épisode a attiré .

Notes et références 

Épisode des Simpson, saison 34